Raion de Qusar, subdivision de l'Azerbaïdjan
 Qusar, capitale de ce raion